Carlos IV de Valois (Alençon, 1489 - Lyon, 1525) sucedió a su padre en 1492 como duque de Alençon y conde de Perche. En 1497 recibió el título de conde de Armagnac.

Vida 
Era hijo de Renato de Alençon y de la Beata Margarita de Vaudémont. En 1497, a la muerte de su tío abuelo Carlos de Armagnac, heredó los condados de Armagnac y Rodez. Estuvo regentado por su madre hasta 1507.

Matrimonio 
En el año 1509 contrajo nupcias con Margarita de Angulema, hermana de Francisco de Valois, conde de Angulema, quien en 1515 ascendería a rey de Francia con el nombre de Francisco I. El matrimonio no tuvo hijos, y al morir él, su esposa retuvo la mayor parte de los títulos de Carlos en perjuicio de su hermana, y por tanto legítima heredera Francisca.

Vida pública 
Como príncipe de sangre fue una prominente figura durante el reinado de su cuñado, combatió en la batalla de Marignano, defendió Champaña contra la invasión imperial. Acompañó al rey en su segunda invasión a Italia, y tras el desastre de Pavía tomó el mando de las debilitadas fuerzas francesas. Su vuelta sano y salvo a Francia le transformó en el chivo expiatorio de la terrible derrota y fue acusado de abandonar al rey en el campo de batalla. Murió poco tiempo después.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Lyon
Condes y duques de Alençon (casa de Valois)
Condes de Fézensac
Nobles de Francia del siglo XV
Nobles de Francia del siglo XVI
Condes de Perche (casa de Valois)